Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Nikonow – radziecki oficer wywiadu
 Dmitrij Nikonow – rosyjski lekkoatleta
 Wiktor Nikonow – radziecki polityk
 Władimir Nikonow – łotewski polityk, krajoznawca i działacz religijny, poseł na Sejm